Faeröers voetbalelftal onder 17 (mannen)
Faeröers voetbalelftal onder 17 (vrouwen)